Кано Наонобу — японский художник периода Эдо, мастер школы живописи Кано.
 Наонобу — крупный ударный кратер на восточной окраине Моря Изобилия на видимой стороне Луны.